Київський будинок вчених
 Львівський будинок вчених
 Харківський будинок учених
 Будинок вчених (Одеса)
 Новочеркаський будинок вчених
 Будинок вчених (Казань)

Див. також 
 Будинок вчених (пам'ятка природи)